The Auricular Chronicles — первый DVD бельгийской дэт/грайнд-группы Aborted, который представляет собой основной концерт, фрагменты ещё трёх, несколько клипов и документарии из жизни группы. Главное шоу снималось тринадцатью камерами, режиссёром стал Майкл Бернадат, а над звуком работал Тью Мадсен, он же и продюсировал данный релиз.

Издавался на DVD9, с такими составляющими:

Live La Locomotive, Paris 2006

Wacken Open Air 2006 Footage

Domination Tour 2006 — Rome

North American Tour — 2005 — Montreal

Клипы на песни:

 Dead Wreckoning
 Meticulous Invagination
 A Cold Logistic Slaughter (смонтировано из концертного видео)

Документарии.

Этот релиз стал последним для группы на лейбле «Listenable Records».

Состав группы 
 Свен Свенчо де Калюве — вокал;
 Себастиан Себ Пюрулатор Туви — соло-гитара;
 Матти Дюпонт — гитара;
 Оливия Симама — бас;
 Жилль Делекруа — ударные;
 Тийс Тис де Клоэдт — соло-гитара (2005);
 Фредерик Фре Ванмассенхоф — бас (2005);
 Штефан Саутереянд — гитара (2005).

Примечания

Ссылки 
 Альбом в дискографии Encyclopaedia Metallum
 Дискография группы на Metal Storm

Музыкальное видео в стиле дэт-метал
Альбомы Aborted
Видеоальбомы 2006 года
Альбомы Century Media Records
Альбомы Listenable Records